T100 ou T-100 peut faire référence à :
 Berliet T100, un camion du constructeur français Berliet ;
 Lola T100 une formule 2 de l'écurie allemande BMW ;
 T-100 LT, un char léger soviétique ;
 Triumph Bonneville T100, une moto du constructeur anglais Triumph ;